Theewen ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard M. Theewen (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler, Historiker und Publizist
 Gerhard Theewen (* 1955), deutscher Künstler